Les élections municipales québécoises de 2009 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Bonaventure

Cap-Chat

Caplan

Carleton-sur-Mer

Cascapédia–Saint-Jules

Chandler

Cloridorme

Escuminac

Gaspé

Grande-Rivière

Grande-Vallée

Grosse-Île

Hope

Hope Town
 

Nomination pour le poste de maire en 2013
 Organisée en raison de la démission de la mairesse Lisa Marie MacWhirter en .
 Nomination de Linda MacWhirter à titre de mairesse

La Martre

L'Ascension-de-Patapédia

Les Îles-de-la-Madeleine

Maria

Marsoui

Matapédia

Mont-Saint-Pierre

Murdochville

New Carlisle

New Richmond

Nouvelle

Paspébiac

Percé

Petite-Vallée

Pointe-à-la-Croix

Port-Daniel–Gascons

Ristigouche-Partie-Sud-Est

Rivière-à-Claude

Saint-Alexis-de-Matapédia

Saint-Alphonse

Saint-André-de-Restigouche

Saint-Elzéar

Élection partielle pour le poste de maire et conseiller #6 le 
 Organisée en raison de l'élection du maire Damien Arsenault à titre de député libéral de Bonaventure en le 5 décembre 2011.

Saint-François-d'Assise

Saint-Godefroi

Saint-Maxime-du-Mont-Louis

Saint-Siméon

Sainte-Anne-des-Monts

Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine

Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Shigawake

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Histoire de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 Résultat